Adalbert Ricken est un mycologue allemand, né le  à Fulda et mort le  à Fritzlar dans le Hesse ;
Lars Ricken est un footballeur allemand né le  à Dortmund.